Édouard-François-Marie Bosquillon (1744-1814) : médecin français 
Gonzague Bosquillon de Jenlis (1915-2000) : ingénieur général de l'aéronautique français
 Joseph Bosquillon de Frescheville (1823-1911) : général et homme politique français.